|-
| (31101) 1997 NM1||||2 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31102) 1997 NP2||||4 липня 1997||Обсерваторія Мальорки||Рафаель Пачеко,Альваро Лопес-Ґарсіа
|-
| (31103) 1997 OE2||||29 липня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (31104) 1997 OK2||||30 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 31105 Oguniyamagata||||27 липня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (31106) 1997 PU2||||12 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31107) 1997 PS3||||5 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31108) 1997 PW3||||10 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31109 Janpalous||||14 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| 31110 Клапас (Clapas)||||13 серпня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (31111) 1997 PN5||||11 серпня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31112) 1997 PQ5||||9 серпня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| 31113 Сталл (Stull)||1997 QC||19 серпня 1997||Обсерваторія Сталл університету Альфреда||Девід Де Ґрафф,Скотт Вівер
|-
| (31114) 1997 QB1||||28 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (31115) 1997 QF4||||28 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31116) 1997 QM4||||29 серпня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (31117) 1997 QF5||||25 серпня 1997||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (31118) 1997 RN1||||1 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31119) 1997 RP1||||3 вересня 1997||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (31120) 1997 RT8||||12 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31121) 1997 RD10||||13 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31122 Бруктейлор (Brooktaylor)||1997 SD||21 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (31123) 1997 SU||1997 SU||16 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31124 Slavicek||||22 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (31125) 1997 SL1||||22 вересня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| (31126) 1997 SG2||||19 вересня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (31127) 1997 SL4||||27 вересня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31128) 1997 SL9||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31129) 1997 SR10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31130) 1997 SS10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31131) 1997 SV10||||28 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31132) 1997 SD13||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31133) 1997 SZ15||||27 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 31134 Цуррія (Zurria)||||27 вересня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (31135) 1997 SN24||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31136) 1997 SN31||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31137) 1997 SQ32||||30 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31138) 1997 SJ33||||29 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31139 Ґарнавіч (Garnavich)||||25 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Обсерваторія Ондржейов
|-
| (31140) 1997 TC9||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31141) 1997 TN18||||3 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31142) 1997 TT22||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31143) 1997 TN24||||8 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31144) 1997 TM26||||7 жовтня 1997||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (31145) 1997 UK||1997 UK||19 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31146) 1997 UV3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 31147 Miriquidi||||22 жовтня 1997||Дребах||Й. Кандлер
|-
| (31148) 1997 UO8||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (31149) 1997 UE13||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31150) 1997 UT20||||23 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31151 Sajichugaku||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Садзі||Обсерваторія Садзі
|-
| 31152 Daishinsai||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (31153) 1997 UP22||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (31154) 1997 VJ||1997 VJ||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31155) 1997 VG2||||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31156) 1997 WO||1997 WO||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31157) 1997 WK1||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31158) 1997 WE3||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31159) 1997 WB6||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31160) 1997 WQ9||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31161) 1997 WR11||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31162) 1997 WB13||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31163) 1997 WR18||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31164) 1997 WM35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31165) 1997 WN43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31166) 1997 WX45||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31167) 1997 WL46||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31168) 1997 WM49||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31169) 1997 WV53||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31170) 1997 WO58||||26 листопада 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (31171) 1997 XB||1997 XB||2 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31172) 1997 XQ||1997 XQ||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31173) 1997 XF1||||4 грудня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31174) 1997 XW4||||6 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 31175 Erikafuchs||||7 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (31176) 1997 XL9||||2 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31177) 1997 XH11||||13 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31178) 1997 XK13||||4 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31179) 1997 YR2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (31180) 1997 YX3||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31181) 1997 YY3||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31182) 1997 YZ3||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31183) 1997 YT4||||25 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31184) 1997 YZ4||||26 грудня 1997||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (31185) 1997 YK5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31186) 1997 YQ5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31187) 1997 YK7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31188) 1997 YM7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 31189 Трікомі (Tricomi)||||27 грудня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 31190 Туссен (Toussaint)||||27 грудня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (31191) 1997 YD15||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31192 Айґуал (Aigoual)||||29 грудня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (31193) 1997 YP16||||31 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31194) 1997 YQ16||||24 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31195) 1997 YG18||||29 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31196 Yulong||||24 грудня 1997||Станція Сінлун||Спостережна станція Сіньлунь
|-
| (31197) 1997 YS19||||31 грудня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31198) 1998 AB1||||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31199) 1998 AK3||||5 січня 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (31200) 1998 AL4||||6 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

31100